Le nom Ingrid a été utilisé au moins trois fois pour désigner un cyclone tropical :

 Cyclone Ingrid,  qui s’est développé le  dans la mer de Corail, à l’est de l’Australie.
 Tempête tropicale Ingrid (2007), la neuvième tempête tropicale de la saison cyclonique 2007 pour le bassin de l'océan Atlantique.
 Ouragan Ingrid de 2013, qui combiné à l’ouragan Manuel, a causé des dégâts assez importants au Mexique pour que les deux noms soient retirés des listes futures.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme